Cerro Gordo (la "colline grasse" en espagnol) peut faire référence à :

Cerro Gordo, une ville de Californie, à l'est de la vallée de l'Owens ;
 Cerro Gordo, une ville de Caroline du Nord ;
 Cerro Gordo, une ville de l'Illinois ;
 Cerro Gordo, une ville du Tennessee ;
 Comté de Cerro Gordo, un des comtés de l'État de l'Iowa ;
 Mines de Cerro Gordo, des mines dans le comté d'Inyo en Californie.

Cerro Gordo,  une ville dans l'État de Veracruz, site de la Bataille de Cerro Gordo ;
 Cerro Gordo (), une montagne au nord de Teotihuacan ;
 Cerro Gordo (), une montagne point culminant de l'État de Durango.

Le Cerro Gordo, sommet montagneux à l'extrême sud de l'État de Lara.